Municipio de Walden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walden (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Walden (condado de Pope, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pope.